Іллінойс:

 Іллінойс — індіанський народ у США, який раніше проживав на території сучасного штату Іллінойс
 Іллінойс — річка в штаті Іллінойс, ліва притока річки Міссісіпі (США)
 Іллінойс — річка в штаті Колорадо, притока річки Мічиган (басейн Міссурі)
 Іллінойс — річка в штаті Орегон, притока річки Роуг
 Іллінойс — річка в штатах Арканзас та Оклахома, притока річки Арканзас
 Іллінойс — штат